Agrippa Silvius was de zoon van Tiberinus Silvius, die koning van Alba Longa was.

Hij was als prins van Alba Longa een afstammeling van de Trojaanse held Aeneas en volgde zijn vader op als koning van Alba Longa, nadat deze verdronken was in de rivier die toen nog Albula, maar na zijn dood Tiber zou heten. Zijn zoon Romulus Silvius volgde hem op als koning van Alba Longa. Hij was de betovergrootvader van Romulus en Remus.

Stamboom

Antieke bron
Titus Livius, Ab urbe condita I 3.8-9.

Romeinse mythologie